G98 steht für:
 G98, einen Grafikprozessor der Nvidia-Geforce-9-Serie
 Gewehr 98, eine deutsche Mehrladerbüchse
 Hainan-Ringautobahn, eine ringförmige Autobahn auf der Insel Hainan im Süden Chinas